Catfish Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Catfish Creek (Florida), Fluss im Bundesstaat Florida
 Catfish Creek (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Catfish Creek (Iowa), Fluss im Bundesstaat Iowa
 Catfish Creek (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Catfish Creek (Kentucky), Fluss im Bundesstaat Kentucky

in Kanada:
 Catfish Creek (Ontario), Fluss in der Provinz Ontario

in Australien:
 Catfish Creek (Kennedy River), Nebenfluss des Kennedy Rivers in Queensland, Australien.